Henry Jones (1831–1899) – brytyjski lekarz i pisarz
 Henry Jones  (1912–1999) – amerykański aktor
 Henry Jones Sr. – postać fikcyjna
 Henry Jones Jr., Indiana Jones – postać fikcyjna